ACTR1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 376 амінокислот, а молекулярна маса — 42 614.

Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Цитоскелет